«Wires…and the Concept of Breathing» перший студійний альбом американської пост-хардкор-групи A Skylit Drive. Альбом був випущений 21 травня 2008, під лейбом Tragic Hero Records. Група випустила кліпи дл п'яти треків: Wires (And the Concept of Breathing), This Isn't the End, Knights of the Round, All It Takes for Your Dreams to Come True та I'm Not a Thief, I'm a Treasure Hunter.

Треклист 
 In the Beginning There Was Void (1:10)
 Knights of the Round (2:49)
 Wires (And the Concept of Breathing) (2:31)
 City on the Edge of Forever (3:26)
 Eris and Dysnomia (2:08)
 I'm Not a Thief, I'm a Treasure Hunter (3:18)
 My Disease (3:10)
 This Isn't the End (2:55)
 Sleepwalker (1:23)
 Pursuit Lets Wisdom Ride the Wind (3:21)
 Ex-Machina (3:03)
 Balance (3:54)
 All It Takes for Your Dreams to Come True (3:15)

Джерела 
 Wires...and the Concept of Breathing
 Wires...and the Concept of Breathing 

Альбоми A Skylit Drive
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми